Niemcy:
 Hattingen – dzielnica miny Immendingen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen
 Hattingen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Ennepe-Ruhr